Tahuichi es una voz tupí-guaraní que en español significa "pájaro grande". También puede referirse a:

 Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, un estadio mulitusos ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;
 Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera, una academia de fútbol boliviana; 
 Ramón "Tahuichi" Aguilera Costas, sobrenombre del padre de Rolando Aguilera Pareja, fundador de la Academia Tahuichi; o
 A veces, algo erróneamente, se denomina tahuichi a la vivienda campesina típica del pueblo camba aunque en rigor su verdadera denominación es pahuichi.